FC Averbode Okselaar is een Belgische voetbalclub uit Averbode. De club is aangesloten bij de KBVB met stamnummer 2030 en heeft blauw en wit en groen als kleuren. De club is in 2013 ontstaan uit de fusie van K. Everbeur Sport en VC Volharding Okselaar.

Geschiedenis

K. Everbeur Sport 
Eind jaren 20, in de periode nadat dat het gehucht Averbode een zelfstandige gemeente was geworden (1928), ontstond ook een voetbalclub in Averbode. De ploeg werd Everbeur Sport genoemd, naar de dialectnaam voor Averbode. Aanvankelijk ging men spelen binnen het Kempisch Voetbalverbond (KVV). In 1933 sloot het KVV in zijn geheel aan bij de Belgische Voetbalbond, en zo maakte ook Everbeur de overstap als Everbeur Sport Averbode. De club kreeg er stamnummer 2030. Eerst speelde men nog binnen de competitie van het KVV, maar vanaf 1935/36 trad Everbeur aan in de gewestelijke reeksen van de KBVB.

De club maakte er gestaag opgang en in 1943, tijdens de Tweede Wereldoorlog, verscheen Everbeur Sport voor het eerst in de nationale reeksen. Men werd er dat eerste jaar meteen tweede in Bevordering, toen de Derde Klasse, na RC Lokeren. De club kon er zich de volgende jaren vlot handhaven, tot men in 1951 op twee na laatste eindigde en weer degradeerde naar de provinciale reeksen. In 1953 keerde Everbeur nog even terug in de nationale bevorderingsreeksen, ondertussen de een jaar eerder opgerichte Vierde Klasse. Men werd er echter afgetekend laatste in de reeks en zakte na een jaar weer.

Everbeur zakte de volgende jaren in de provinciale reeksen al gauw naar Tweede en Derde Provinciale en bleef er de volgende halve eeuw spelen. In 1989 zakte de club zelfs even naar Vierde Provinciale, het allerlaagste niveau, waar men twee seizoenen bleef spelen.

Vanaf 2005 maakte Everbeur Sport Averbode echter in een vijftal jaar tijd opnieuw een snelle opgang. In 2006 promoveerde men van Derde naar Tweede Provinciale en dankzij een titel in 2008 steeg men verder naar Eerste Provinciale. Ook op het hoogste provinciale niveau bleef men het goed doen. In 2010 slaagde Everbeur er in de provinciale eindronde te winnen in een finale tegen KSK Halle en zo bereikte de club na 57 jaar opnieuw de nationale reeksen.

De club kon zich even handhaven in Vierde Klasse, maar in 2013 eindigde men op de 16de plaats, een degradatieplaats. Na drie seizoenen zou men zo weer naar de provinciale reeksen zakken.

VC Volharding Okselaar 
Volharding, bij de KBVB aangesloten met stamnummer 6874, was de derde club uit Okselaar, nadat Eendracht en Mena verdwenen waren. In hun eerste seizoen in Vierde Provinciale werden ze meteen kampioen, maar verder kwam de club uit het gehucht van Zichem nooit. In 2013 speelde VC Volharding Okselaar voor het eerst in zijn geschiedenis kampioen in Derde Provinciale. Het zou het hoogtepunt zijn waarop de club stopte.

FC Averbode Okselaar 
Na het seizoen 2012-2013 staken het bestuur van Everbeur en van Okselaar de koppen bij elkaar. Beide clubs waren in een situatie gekomen die op lange termijn onhoudbaar was. Everbeur zou opnieuw in de provinciale reeksen aantreden, had trouwe sponsors, maar geen jeugdwerking. Okselaar zou promoveren naar Tweede Provinciale, maar vond geen sponsors om op dit niveau te gaan spelen, hoewel de club intussen een mooie jeugdwerking had uitgebouwd.

Everbeur en Okselaar speelden jarenlang geladen derby’s naast de sporthal van Averbode en aan de kerk van Okselaar. Plots leken beide clubs elkaar beter aanvullen dan iedereen dacht. Er werd een nieuwe club opgericht: FC Averbode Okselaar. De nieuwe fusieclub nam het stamnummer 2030 van Everbeur over en ging spelen in blauw, wit en groen, een mix van de originele kleuren. De seniorenploegen gingen spelen in “de Hel op de Hei”, de thuisbasis van Everbeur, de jeugdwerking bleef in Okselaar, in het complex van Volharding Okselaar.

Resultaten

Averbode-Okselaar, FC
Averbode